Би́рма — топоним.
 Бирма — название государства Мьянма на Юго-Востоке Азии до 1989 года.

Россия 
 Бирма — река в Амурской области, приток Зеи.
 Бирма — село в Серышевском районе Амурской области.
 Бирма (пароход) — судно Российской империи, принадлежало судоходству «Русское Восточно-Азиатское общество», участвовало в спасательной операции во время крушения «Титаника».